«Практика» — американская юридическая драма, созданная Дэвидом Э.Келли, повествующая о работе и жизни сотрудников бостонской юридической фирмы. Сериал выходил в эфир на телеканале ABC на протяжении восьми телевизионных сезонов, с 1997 по 2004 годы.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранк
! Зрители (млн)
|-
| style="background: #649BC8;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 1 (1997)|1]]
| 6
| 4 марта 1997 года
| 8 апреля 1997 года
| 43
| 9.2
|-
| style="background: #B6905B;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 2 (1997—98)|2]]
| 28
| 20 сентября 1997 года
| 11 мая 1998 года
| 82
| 10.0
|-
| style="background: #854267;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 3 (1998—99)|3]]
| 23
| 27 сентября 1998 года
| 9 мая 1999 года
| 34
| 12.7
|-
| style="background: #82A151;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 4 (1999—2000)|4]]
| 22
| 26 сентября 1999 года
| 21 мая 2000 года
| 8
| 17.9
|-
| style="background: #AE9359;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 5 (2000—01)|5]]
| 22
| 8 октября 2000 года
| 13 мая 2001 года
| 9
| 18.3
|-
| style="background: #615266;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 6 (2001—02)|6]]
| 23
| 23 сентября 2001 года
| 19 мая 2002 года
| 26
| 12.9
|-
| style="background: #415788;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 7 (2002—03)|7]]
| 22
| 29 сентября 2002 года
| 5 мая 2003 года
| 55
| 9.8
|-
| style="background: #ABA867;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Практика»#Сезон 8 (2003—04)|8]]
| 22
| 28 сентября 2003 года
| 16 мая 2004 года
| 63
| 9.1
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1997)

Сезон 2 (1997—98)

Сезон 3 (1998—99)

Сезон 4 (1999—2000)

Сезон 5 (2000—01)

Сезон 6 (2001—02)

Сезон 7 (2002—03)

Сезон 8 (2003—04)

Примечания 

Практика